Petit ('pequeño en estatura' en francés y catalán), puede estar referido o vinculado a:

Toponimia 
 Municipio Petit, uno de los municipios que forman parte del Estado Falcón, en Venezuela.

Antroponimia 
 Petit, futbolista y entrenador portugués.
 Alexis Thérèse Petit (1791-1820), físico francés, conocido por sus trabajos sobre la eficiencia de las máquinas de aire y vapor.
 Emmanuel Petit (1970-), futbolista francés (ya retirado), que se destacó como centrocampista, y que fue jugador de diversos clubes europeos, así como de la Selección de Francia.
 François Pourfour du Petit (1664-1741), anatomista francés.
 Jaime Petit (1865-1947), también conocido como Jaime Petit Ros, empresario español, accionista de industria y terrateniente.
 Jean-Pierre Petit, científico francés.
 Philippe Petit (1949-), acróbata francés, funambulista que se hizo famoso por cruzar por un cable entre las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, en la mañana del 7 de agosto de 1974.
 Pierre Petit (1831-1909), también conocido como Pierre Lanith Petit, fotógrafo francés que destacó en la realización y comercialización del retrato fotográfico.
 René Petit (1899-1989), también conocido como Renato Petit de Ory, ingeniero franco-español, conocido principalmente por su actividad como futbolista en su juventud, en las décadas de 1910, 1920, y 1930.

Autores de nombres botánicos 
 Petit - Antoine Petit -1843
 D.P.Petit - Daniel Pierre Petit fl. 1987
 E.Petit - Emil Charles Nicolai Petit 1817-1893.
 E.M.A.Petit - Ernest Marie Antoine Petit 1927-2007.
 F.Petit - Félix Petit fl. 1829
 P.Petit - Paul Charles Mirbel Petit 1834-1913.